N'Zi, cours d'eau de Côte d'Ivoire
N'Zi, région de Côte d'Ivoire

Voir aussi 
N'Zi-Comoé, ancienne région de Côte d'Ivoire
N'Zi-N'Ziblékro, localité de Côte d'Ivoire
N'zi FC Dimbokro, club de football de Côte d'Ivoire

Homonymie de toponyme